Clicks & Cuts může být:

 Clicks & Cuts – glitchové kompilace, které vyšly na Mille Plateaux
 Clicks & Cuts – hudební styl